Schrot bezeichnet:

 grob gemahlenes Getreide, siehe Schrot (Getreide)
 die in Schrotpatronen enthaltenen Geschosse, siehe Schrotkugel
Sammel-Schrot: Wassersammler, siehe Sammelschrot
 auch Zierschrot, Malschrot, Klingschrot, das Stirnholz in der Blockbauweise, siehe Blockhaus #Eckverbindungen
 auch Giebelschrot, Traufschrot, Balkon in Holzblockbau, siehe Balkon #Bäuerliche Architektur 
 die Abteilung oder das Quartier einer Pfarrgemeinde, hauptsächlich in Flur- und Ortsnamen zu finden, siehe Schrot (Toponym)
 das Raugewicht (auch Bruttogewicht), siehe Fein- und Raugewicht
 die Gesamtmasse (Raugewicht) einer edelmetallhaltigen Münze, siehe Schrot und Korn

Schrot ist ein Ortsname:
 Schrot (Bindlach), Ortsteil der Gemeinde Bindlach, Landkreis Bayreuth, Bayern

Schrot ist der Familienname folgender Personen:
 Gerhard Schrot (1920–1966), deutscher Althistoriker
 Willi Schrot (1915–2016), deutscher Politiker (CDU), MdL Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Schroth
 Schrott (Begriffsklärung)
 Schrod
 Schrodt
 Schrotholz
 Schrotschuss
 Schrötling (Münzrohling)